Arendander ist der Familienname folgender Personen:

 Britt Arenander (* 1941), schwedische Schriftstellerin und Übersetzerin
 Erik Oskar Arenander (1862–1925), Agrarwissenschaftler, Professor für Tierzuchtlehre
 Gudrun Arenander (1921–2020), schwedische Diskuswerferin